L'abisso (Afgrunden, titolo inglese: The Woman Always Pays) – film del 1910 diretto da Urban Gad
 The Woman Always Pays – film del 1916 prodotto dalla Essanay
 The Woman Always Pays – film del 2013 diretto da Corey Orszak